Bina :

Toponyme 
 Bina, ville du raion de Khojavend en Azerbaïdjan
 Bíňa, commune de la région de Nitra en Slovaquie
 
 Binə,  ville d'Azerbaïdjan (Bakou)

Patronyme 
 Eric Bina (né 1964), informaticien cocréateur du navigateur Mosaic et un cofondateur de Netscape.
 Robbie Bina (né en 1983), joueur professionnel américain de hockey sur glace.
 Sima Bina (née en 1945), chanteuse et compositrice iranienne.

Prénom